Гуссанку́р, Ґуссанкур () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 105 км на схід від Парижа, 130 км на південний схід від Ам'єна, 45 км на південь від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Гуссанкур на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Гуссанкур на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена